Подволочье — название нескольких населённых пунктов:
 Подволочье — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Подволочье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Верхнешарденгское сельское поселение.
 Подволочье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Покровское сельское поселение.
 Подволочье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Енангское сельское поселение.
 Подволочье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение, Пыжугский сельсовет.
 Подволочье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение, Шестаковский сельсовет.
 Подволочье — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Подволочье — деревня в Вохомском районе Костромской области.